Андре Боннар — швейцарський науковець, спеціаліст зі старогрецької літератури й мови.
 Лоран Боннар — французький футболіст.
 П'єр Боннар — французький живописець, постімпресіоніст.
 Стефан Боннар — американський спортсмен, професійний боєць змішаного стилю.

Французькі прізвища